Artico (Artide) – regione  del pianeta Terra circostante il Polo Nord
Artico (Mare artico) – mare situato nella regione del Polo Nord
Artico (Circolo polare artico) – uno dei principali paralleli nelle carte geografiche
Artico – romanzo del 2003 di James Rollins
Isidoro Artico (1946) – calciatore italiano
Fabio Artico (1973) – calciatore italiano
Artico(Artù)– leggendario re bretone